Бунт Олег Євгенович (нар. 1948) — український тренер з біатлону.